Sankt Alexander (St. Alexander) oder Heiliger Alexander (Hl. Alexander) bezeichnet folgende heiliggesprochene Personen:

Alexander I. (Bischof von Rom) († 115), sechster Bischof von Rom
Alexander von Rom (Märtyrer, † 130), Gefährte von Eventius, Theodulus und Hermas
Alexander von Rom († 165), einer der sieben Söhne der Märtyrin Felicitas
Alexander (Märtyrer) († 172), Märtyrer zu Apamea in Phrygien
Alexander von Lyon († 178), Märtyrer, siehe Epipodius und Alexander
Alexander von Jerusalem († 250/251), Bischof von Jerusalem
Alexander von Rom (Märtyrer, † 289), Märtyrer zu Drizipara in Thrakien
Alexander von Marseile, ein Gefährte des Viktor von Marseille († 287/288/290 oder 303/304) 
Alexander von Bergamo († um 303), Märtyrer der Thebäischen Legion
Alexander von Alexandria († 326/328), Bischof von Alexandria
Alexander von Konstantinopel (um 250–337/340), Bischof von Konstantinopel
Alexander von Trient, ein Missionar des Vigilius von Trient († 405), siehe Sisinnius, Martyrius und Alexander
Alexander Carbonarius († um 250/275), Bischof von Komana Pontika in Pontos
Alexander Jaroslawitsch Newski (1220–1263), russischer Nationalheld und Heiliger der orthodoxen Kirche 
Alexander  Swirski (1448–1533), Mönch der russisch-orthodoxen Kirche 
Alexander Sauli (1534–1592/93), Patron von Korsika, Pavia und Genua
Alexander Schmorell (1917–1943), Mitglied der Weißen Rose, Neumärtyrer der russisch-orthoxen Kirche 

Siehe auch:
 Alexanderkirche, Übersicht über St.-Alexander-Kirchen
 Sankt Alexius
 Saint-Alexandre
 Sant’Alessandro